Сергей Юрьевич Внуков () — учёный, , , неоднократный руководитель археологических экспедиций.

Биография 
В 1979 году окончил исторический факультет МГУ, кафедра археологии. В 1980—1988 годах — заместитель начальника Крымской археологической экспедиции МГУ на городище Чайка. С 1983 года — начальник Отдельного Кара-Тобинского отряда МГУ - Кара-Тобинской археологической экспедиции ИА РАН городище Кара-Тобе, Северо-Западный Крым. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Светлоглиняные амфоры I в. до н.э. – I в. н.э. как источник по экономической истории Северного Причерноморья". В 1992—1995 годы — заведующий кафедрой археологии Российского Открытого университета. В 2003 году защитил докторскую диссертацию на тему: "Проблемы амфорного производства и торговли Причерноморья (I в. до н.э – II в. н.э)". Научный руководитель: И. В. Яценко. В 2004—2014 годы — руководитель Центра восточной и эллинистической археологии ИВКА РГГУ. С 2016 года — начальник Крымской новостроечной археологической экспедиции Института археологии РАН.

Научная и общественная деятельность

Научные интересы 
 Античная археология Северного Причерноморья;
 греки и варвары в Крыму;
 античная амфорная и керамическая тара;
 естественнонаучные и статистико-комбинаторные методы исследования керамики в археологии;
 экономические связи Причерноморья в античное время.

Экспедиционная деятельность 
 Начиная с 1970 года — ежегодные экспедиции в:
 Крыму,
 Средней Азии,
 Смоленске,
 на Северном Кавказе);
 Начиная с 1983 года — руководитель раскопок городища Кара-Тобе (Северо-Западный Крым),
 Начиная с 2016 г. — руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА РАН.

Публикации 
Сергей Юрьевич — автор более 120 научных публикаций.

Среди его сочинений:
 Причерноморские амфоры I в. до н. э. — II в. н. э. (морфология). — , 2003.
 Причерноморские амфоры I в. до н. э. — II в. н. э. Часть II (петрография, хронология, проблемы торговли). — , 2006.
 Время и политические последствия появления племен позднесарматской культуры в Причерноморье // ВДИ, 2007, № 4.
 Задачи и проблемы петрографического исследования древней керамики // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. — Самара, 1999.
 К вопросу о центре производства коричневоглиняных амфор Северного Причерноморья // Греческие амфоры. — Саратов, 1992.
 Новые типы позднесинопской амфорной тары // РА, 1993, № 3.
 О выделении разновидностей коричневоглиняных амфор // Проблемы истории, филологии, культуры. — Вып. Х. — , Магнитогорск, 2001;
 Сравнительный петрографический анализ боспорской керамики // Проблемы истории, филологии, культуры. — Вып. IХ. — , Магнитогорск, 2000.
 Colchian amphorae: typology, chronology and aspects of production // Annuel of the British School of archaeology at Athens, 1992, vol. 87, (в соавт. с Г. Р. Цецхладзе).
 The North-Western Crimea: an historical-archaeological essay // North Pontic Archaeology. Colloquia Pontica, v.6. — Leiden, Boston, Köln, 2001.
 Внуков С. Ю. Исследования городища Кара-Тобе под г. Саки в 2008 г. // Археологічні дослідження в Україні 2008. — 2009. — С. 17—18.
 Внуков С. Ю. Амфоры римского времени городища Кара-Тобе // Древности Боспора. — 2013. — Т. 17. — С. 21—54.
 Внуков С. Ю. Позднеэллинистические амфоры городища Кара-Тобе в Крыму // Древности Боспора. — 2016. — Т. 20. — С. 90—121.

Примечания

Ссылки 
 Внуков Сергей Юрьевич
 В самой Керчи мы раскопали крупнейший античный курган за последние более чем 100 лет
 ВНУКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
 Внуков Сергей Юрьевич

Персоналии по алфавиту